No debe confundirse con «Florida».
La Florida puede referirse a los siguientes lugares:

 Argentina 

 Villa La Florida, localidad de la Provincia de Buenos Aires; 
 La Florida, localidad de la Provincia de Entre Ríos;
 La Florida, localidad de la Provincia de Mendoza;
 La Florida, localidad de la Provincia de San Luis;
 La Florida, barrio de Rosario, Provincia de Santa Fe;
 La Florida, localidad de la Provincia de Tucumán;
 La Florida, predio municipal de la ciudad de Rosario;
 Ingenio La Florida, localidad de la provincia de Tucumán;
 Club Social y Deportivo La Florida, club de fútbol de la provincia de Tucumán.

 Bolivia 

 La Florida, localidad de Tarija.

 Chile 

 La Florida, comuna de Santiago de Chile.
 Aeródromo La Florida, aeropuerto de la ciudad de La Serena.
 Florida, comuna de la Región del Bío-Bío.

 Colombia 

 La Florida, localidad de Nariño.
 Parque Metropolitano La Florida, en Bogotá.

 España 

 La Florida, barrio de Alicante;
 La Barca de la Florida, localidad de Cádiz;
 La Florida, barrio de Hospitalet de Llobregat;
 La Florida, barrio de Madrid;
 La Florida, barrio de Oviedo;
 La Florida, barrio de Santa Cruz de Tenerife;
 La Florida, población del municipio asturiano de Tineo;
 La Florida, población del municipio cántabro de Valdáliga, también conocida como Caviña'';
 Grupo minero La Florida, conjunto de explotaciones de calaminas en Cantabria;
 La Florida, barrio de Málaga.

Estados Unidos 

 península de la Florida, península del sur del país.

Perú 

 el Distrito de La Florida, división administrativa de Cajamarca.
La Florida, barrio popular del distrito del Rímac.
 Huaca La Florida, restos arqueológicos en el barrio homónimo de Rímac.

Venezuela 

 La Florida, sector de Caracas;
 La Florida, en el estado Táchira.